Кривск — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Кривск — агрогородок в Буда-Кошелёвском районе Гомельской области.
 Кривск — деревня в Сморгонском районе Гродненской области.

Россия 
 Кривск — деревня в Печорском районе Псковской области.

См. также 
 Старый Кривск — деревня в Курганском сельсовете Рогачёвского района Гомельской области
 Новый Кривск — деревня в Курганском сельсовете Рогачёвского района Гомельской области